Открытый чемпионат Германии среди мужчин 2005 — 99-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в немецком городе Гамбург и являющегося частью тура ATP в рамках серии Мастерс.

В 2005 году турнир прошёл с 9 по 15 мая. Соревнование продолжало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к Открытому чемпионату Франции.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Роджер Федерер
 в парном разряде —  Уэйн Блэк и  Кевин Ульетт

Общая информация

Соревнования

Одиночный турнир 

 Роджер Федерер обыграл  Ришара Гаске со счётом 6-3, 7-5, 7-6(4).
 Федерер выигрывает 6-й одиночный титул в сезоне и 28-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Гаске сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Парный турнир 

 Йонас Бьоркман /  Максим Мирный обыграли  Микаэля Льодра /  Фабриса Санторо со счётом 4-6, 7-6(2), 7-6(3).
 Бьоркман выигрывает 2-й парный титул в сезоне и 39-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Мирный выигрывает 2-й парный титул в сезоне и 22-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Германии среди мужчин

 ATP Тур 2005 года
 Серия ATP Мастерс

 Открытый чемпионат Германии среди женщин 2005

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Германия
Теннис
Май 2005 года
2005
Международные спортивные соревнования в Гамбурге